½ grosza (1796–1797) – półgroszowa moneta okresu zaborów bita przez Prusy w miedzi dla prowincji Prus Południowych
 ½ grosza 1796 B Regni Boruss – półgroszowa moneta okresu zaborów bita przez Prusy we Wrocławiu w 1796 r. z umieszczoną po łacinie nazwą państwa REGNI BORUSS zamiast łacińskiej nazwy prowincji Prus Południowych
 ½ grosza 1811 – półgroszowa moneta okresu zaborów bita przez Prusy dla prowincji Prus Wschodnich i Prus Zachodnich